Свирид — фамилия. Известные носители:
 Свирид, Леонид Фёдорович (1967) — советский и белорусский самбист и дзюдоист.
 Свирид, Никита Леонидович (1996) — белорусский дзюдоист и самбист.